Clouet je priimek več oseb:
 Denis-Marie-Joseph-Félix Clouet des Pesruches, francoski general
 Jean Clouet, francoski slikar
 François Clouet, francoski slikar